B196 peut faire référence à :
 Bundesstraße 196, une route fédérale allemande reliant Sehlen à Göhren ;
 Benetton B196, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.